Medientyp steht für:

 Medientyp (Informatik), siehe Internet Media Type
 Medientyp (Mediaplanung)